Shire – entità amministrativa di molti paesi di lingua inglese, inclusi Regno Unito e Australia, traducibile con contea
Shire – nome originale della Contea, luogo immaginario della narrativa di Tolkien
 Shire – fiume che attraversa Malawi e Mozambico
 Shire Highlands – altopiano del Malawi
 Shire o Scirè – città dell'Etiopia, anche nota come Inda Selassie
 Shire – razza equina
Shire – azienda farmaceutica